Стрепихе́ев:

 Стрепихеев, Владимир Михайлович (1904—1938) — советский футболист, хоккеист с мячом, баскетболист, футбольный судья.
 Стрепихеев, Евгений Михайлович (1905–1995) — советский футболист.
 Стрепихеев, Иван Викторович (1899—?) — советский артист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1959)